Sorata (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Sorata (plaats), een plaats in deze gemeente